Live in Manchester – album dei The Mutton Birds del 2000
 Take That The Ultimate Tour – Live in Manchester – DVD dei Take That del 2006
Live in Manchester 3 July 2010 – album di Slash del 2010